FIR puede referirse a:

 Farmacéutico interno residente, la vía oficial de formación de farmacéuticos especialistas en España.
 Finite impulse response, un tipo de filtros utilizado en procesamiento digital de señales.
 F.I.R., grupo taiwanés de pop creado a partir de las iniciales de los nombres de sus componentes.
 Falling in Reverse FiR es la abreviatura de la banda de rock, en sus filas se encuentra Ronnie Radke (ex Escape The Fate).
 Flight Information Region, en aeronáutica, es una zona de espacio aéreo controlado y con ciertos servicios de información y alertas.
 Federazione Italiana Rugby, ente rector del rugby en Italia.

Siglas